

Населені пункти та їхні частини
 Струмяни — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Струмяни — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Струмяни — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Струмяни — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Струмяни — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Струмяни — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Струмяни — частина міста Костшин у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Струмяни — частина села Дзерлін у гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Струмяни — частина села Старе Шабли в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки